DM i ishockey for kvinder 2021-22 var turneringen om det 31. DM i ishockey for kvinder, og den havde deltagelse af fem hold.

Mesterskabet blev vundet af Hvidovre Ishockey Klub, som i finaleserien besejrede Herlev Ishockey Klub med 2-0 i kampe, og som dermed vandt DM i ishockey for kvinder for sjette gennemførte sæson i træk og ottende gang i alt. Den afgørende finalekamp blev spillet i Frihendes Idrætscenter den 19. marts 2021, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en 3-0-sejr. Herlev IK og Hvidovre IK havde kvalificeret sig til kampen om guld- og sølvmedaljerne ved at slutte på første- og andenpladsen i DM-kvalifikationen, og det var 13. sæson i træk, at DM-finalen havde deltagelse af netop de to klubber.

Bronzemedaljerne blev vundet af Odense IK, der sluttede på tredjepladsen i DM-kvalifikationen. Det var femte gang inden for de seneste ni sæsoner, at fynboerne vandt DM-bronze.

Stillinger og resultater

Kvindeligaen 

DM-grundspillet blev for første gang afviklet som en landsdækkende liga, Kvindeligaen, med deltagelse af fem hold, der spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle. Alle fem hold gik videre til DM-kvalifikationen, så I Kvindeligaen spillede holdene primært om at opnå det mest fordelagtige kampprogram i DM-kvalifikationen.

Kampprogram

DM-kvalifikation 

DM-kvalifikationen havde deltagelse af alle fem hold fra Kvindeligaen og blev afviklet i løbet af to dage i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre. Holdene spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 13. - 14. marts 2020 med en spilletid på 3 × 15 minutter på grund af det komprimerede program i modsætning til de normale 3 × 20 minutter. De to bedste hold, Hvidovre IK og Herlev IK, gik videre til DM-finalerne, mens holdet, der endte på tredjepladsen, Odense IK, vandt DM-bronzemedaljer.

Kampprogram

Finale 

De to bedst placerede hold i DM-kvalifikationen, Hvidovre IK og Herlev IK, spillede DM-finaleserien om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af tre kampe. Uafgjorte kampe blev forsøgt afgjort i forlænget spilletid med tre markspillere på hvert hold til først scorede mål i maksimalt fem minutter. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Kvindeligaen 2020-21
DIU Stats - Kvindernes DM-kvalifikation 2020-21
DIU Stats - Kvindernes DM-finaler 2020-21

Noter 

2020-21
Ishockey i 2020
Ishockey i 2021